zjawisko – fenomen, pojęcie filozoficzne oznaczające to, co dane jest w poznaniu zmysłowym
 zjawiska fizyczne – przemiana, na skutek której zmieniają się właściwości fizyczne ciała lub obiektu fizycznego